Hrvatska:
 Dol (Stari Grad), mjesto na Hvaru
 Dol (Postira), mjesto na Braču
 Dol (Krašić)
 Dol Klanječki
 Mali Dol (Kraljevica)
 Dugi Dol (Krnjak)

BiH:
 Dol (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko, BiH

Slovenija:
 Dol (Kočevje, Slovenija)
 Dol pri Borovnici
 Dol pri Hrastniku
 Dol pri Hrastovljah
 Dol pri Laškem
 Dol pri Ljubljani
 Dol pri Stopercah
 Dol pri Vogljah